Stefan Pohl (ur. 1978) – niemiecki pływak
 Stefan Pohl (ur. 1981) – austriacki scenarzysta filmowy i teatralny